Grandjean kan som auktorsförkortning betyda:

 François Alfred Grandjean
 M. Grandjean

Robotskapade auktorsförkortningar